Segesta (geslacht), een geslacht van haften
 Segesta (metrostation) van de metro van Milaan
 Segesta (stad), Oud-Griekse stad op Sicilië
 HNK Segesta Sisak, een voetbalclub uit Sisak